José Bokung Alogo, conhecido apenas por Colin (Ebebiyin, 31 de dezembro de 1987) é um futebolista guinéu-equatoriano que atua como lateral-direito.

Carreira 
Começou sua carreira no Renacimiento, em 2006. Atuaria pelo time até 2009, quando se transferiu para o Deportivo Mongomo, sua atual equipe.

Seleção 
Um dos poucos jogadores da Seleção da Guiné Equatorial nascidos no país, Colin estreou na equipe em 2008. Atuaria em caráter oficial apenas uma vez, contra a África do Sul, e as demais partidas foram contra , , , ,  e .

Colin foi internacional com a equipe nacional de futebol da Guiné Equatorial, pelo menos, em uma partida de qualificação para a Copa do Mundo de 2010 contra a África do Sul e em quatro amistosos (contra Cabo Verde, [2] Mali, [3] Estônia, [4] Chade, [5] Gâmbia e Guiné-Bissau).

Ele jogou também em partidas não oficiais nas Copas CEMAC de 2008 (duas partidas), 2009 e 2010 (duas partidas) [6] e em seis amistosos (contra o clube brasileiro Cruzeiro, [7] no lado francês RSC Montreuil, [8] Bretanha, França Sub-20, OGC Nice e equipe do UNFP). [9]

Futebolistas da Guiné Equatorial
Jogadores da Seleção Guinéu-Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012